Модуль Паскаля - це автономно компільована програмна одиниця. Файли модулів компілятора Pascal можуть мати розширення: .TPU; .TPW; .TPP. Існують також стандартні модулі Паскаля.

Синтаксис 
Unit <Ім'я модуля>;
Interface <Інтерфейсна частина>;
implementation <виконавча частина>;
Begin
<ініціююча частина>
End.

Стандартні модулі 
Crt
Graph
Dos

Під'єднання до програми 
uses <Ім'я модуля>;

Паскаль